До списку лускокрилих Російської Федерації віднесені денні метелики, що були зареєстровані у Російській Федерації.

Згідно з останніми оцінками, існує 540 видів лускокрилих із 6 родин, що зустрічаються на території Російської Федерації.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 

 Aeromachus inachus (Menetries, 1859)
 Bibasis aquilina (Speyer, 1879)
 Carcharodus alceae (Esper, [1780])
 Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847)
 Carcharodus lavatherae (Esper, [1783])
 Carcharodus orientalis Reverdin, 1913
 Carterocephalus argyrostigma (Eversmann, 1851)
 Carterocephalus dieckmanni Graeser, 1888
 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
 Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829)
 Daimio tethys (Menetries, 1857)
 Erynnis montanus (Bremer, 1861)
 Erynnis popoviana (Nordmann, 1851)
 Erynnis tages (Linnaeus, 1758) — Головчак Таґес
 Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
 Hesperia florinda (Butler, 1878)
 Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
 Leptalina unicolor (Bremer & Grey, 1853)
 Lobocla bifasciatus (Bremer & Grey, 1853)
 Muschampia cribrellum (Eversmann, 1841)
 Muschampia gigas (Bremer, 1864)
 Muschampia protheon (Rambur, 1858)
 Muschampia proto (Ochsenheimer, 1808)
 Muschampia tessellum (Hübner, [1803])
 Ochlodes ochracea (Bremer, 1861)
 Ochlodes subhyalina (Bremer & Grey, 1853)
 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
 Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853)
 Parnara guttatus (Bremer & Grey, 1853)
 Polytremis pellucida (Murray, 1875)
 Polytremis zina (Evans, 1932)
 Potanthus flava (Murray, 1875)
 Pyrgus alveus (Hubner, [1803])
 Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853)
 Pyrgus armoricanus Oberthur, 1910)
 Pyrgus carthami Hübner, [1813])
 Pyrgus centaureae (Rambur, [1839])
 Pyrgus cinarae (Rambur, [1839])
 Pyrgus jupei (Alberti, 1967)
 Pyrgus maculatus (Bremer & Grey, 1853)
 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
 Pyrgus melotis (Duponchel, [1834])
 Pyrgus serratulae (Rambur, [1839])
 Pyrgus sibirica (Reverdin, 1911)
 Pyrgus sidae (Esper, [1784])
 Pyrgus speyeri (Staudinger, 1887)
 Satarupa nymphalis (Speyer, 1879)
 Spialia orbifer Hübner, [1823])
 Thoressa varia (Murray, 1875)
 Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
 Thymelicus hyrax (Lederer, 1861)
 Thymelicus leonina (Butler, 1878)
 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
 Thymelicus sylvatica (Bremer, 1861)
 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Agriades glandon (Prunner, 1798)
 Agriades pheretiades (Eversmann, 1843) 
 Agriades pyrenaicus (Boisduval, 1840) — Синявець піренейський
 Ahlbergia aleucopuncta Johnson, 1992
 Ahlbergia ferrea (Butler, 1866)
 Ahlbergia frivaldszkyi (Lederer, 1853)
 Ahlbergia korea Johnson, 1992
 Antigius attilia (Bremer, 1861)
 Antigius butleri (Fenton, [1882])
 Araragi enthea (Janson, 1877)
 Aricia agestis ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Aricia anteros (Freyer, 1838)
 Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
 Aricia chinensis (Murray, 1874)
 Aricia eumedon (Esper, [1780])
 Aricia nicias (Meigen, 1830)
 Aricia teberdina (Sheljuzhko, 1934)
 Artopoetes pryeri (Murray, 1873)
 Atara arata (Bremer, 1861)
 Atara caerulea (Bremer & Grey, 1853)
 Athamanthia japhetica (Nekrutenko & Effendi, 1983)
 Callophrys butlerovi Migranov, 1991
 Callophrys chalybeitincta Sovinsky, 1905
 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
 Celastrina fedoseevi Korshunov & Ivonin, 1990
 Celastrina filipjevi (Riley, 1934)
 Celastrina ladonides (de l'Orza, 1867)
 Celastrina oreas (Leech, 1893)
 Celastrina phellodendroni Omelko, 1987
 Celastrina sugitanii (Matsumura, 1919)
 Coreana raphaelis (Oberthur, 1880)
 Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)
 Cupido argiades (Pallas, 1771)
 Cupido decoloratus (Staudinger, 1886)
 Cupido minimus (Fuessly, 1775)
 Cupido osiris (Meigen, 1829)
 Favonius aquamarinus (Dubatolov & Sergeev, 1987)
 Favonius cognatus (Staudinger, 1892)
 Favonius jezoensis (Matsumura, 1915)
 Favonius korshunovi (Dubatolov & Sergeev, 1982)
 Favonius orientalis (Murray, 1875)
 Favonius saphirinus (Staudinger, 1887)
 Favonius taxila (Bremer, 1861)
 Favonius ultramarinus (Fixsen, 1887)
 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
 Glaucopsyche argali (Elwes, 1899)
 Glaucopsyche lycormas (Butler, 1866)
 Glaucopsyche lygdamus (Doubleday, 1841)
 Goldia pacifica (Dubatolov & Korshunov, 1984)
 Japonica adusta (Riley, 1930)
 Japonica lutea (Hewitson, [1865])
 Japonica saepestriata (Hewitson, [1865])
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
 Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
 Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
 Lycaena candens (Herrich-Schäffer, [1844])
 Lycaena dispar (Haworth, 1802)
 Lycaena helle ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)
 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
 Lycaena thersamon (Esper, [1784])
 Lycaena tityrus (Poda, 1761)
 Lycaena violacea (Staudinger, 1892)
 Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
 Maculinea alcon ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
 Maculinea arionides (Staudinger, 1887)
 Maculinea cyanecula (Eversmann, 1848)
 Maculinea kurentzovi Sibatani, Saigusa & Hirowatari, 1994
 Maculinea nausithous (Bergstrasser, 1779)
 Maculinea ogumae (Matsumura, 1910)
 Maculinea teleius (Bergstrasser, 1779)
 Neolycaena davidi (Oberthur, 1881)
 Neolycaena falkovitchi Zhdanko & Korshunov, 1985
 Neolycaena irkuta Zhdanko, [1996]
 Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832) — Синявець римнус
 Neozephyrus brillantinus (Staudinger, 1887)
 Neozephyrus japonicus (Murray, 1875)
 Neozephyrus smaragdinus (Bremer, 1861)
 Niphanda fusca (Bremer & Grey, 1852)
 Nordmannia acaciae (Fabricius, 1787)
 Nordmannia eximius (Fixsen, 1887)
 Nordmannia herzi (Fixsen, 1887)
 Nordmannia ilicis (Esper, [1779])
 Nordmannia latior (Fixsen, 1887)
 Nordmannia pruni (Linnaeus, 1758)
 Nordmannia prunoides (Staudinger, 1887)
 Nordmannia spini (Fabricius, 1787)
 Nordmannia w-album (Knoch, 1782)
 Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
 Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, [1779])
 Plebejus cyane (Eversmann, 1837)
 Plebejus eurypilus (Freyer, 1851)
 Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
 Plebejus loewii (Zeller, 1847)
 Plebejus lucifera Staudinger, 1867
 Plebejus maracandicus (Erschoff, 1874)
 Plebejus optilete (Knoch, 1781)
 Plebejus polaris Nordstrom, 1928
 Plebejus pseudaegon (Butler, 1881)
 Plebejus pylaon (Fischer von Waldheim, 1832)
 Plebejus sailjugemicus Zhdanko & Samodurov, 1999
 Plebejus saldaitisi Churkin & Zhdanko, 2003
 Plebejus sephirus (Frivaldszky, 1835)
 Plebejus subsolanus Eversmann, 1851
 Plebejus zephyrinus (Christoph, 1884)
 Polyommatus altivagans (Forster, 1956)
 Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
 Polyommatus arzanovi Stradomsky & Shchurov, 2005
 Polyommatus aserbeidschanus (Forster, 1956)
 Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus bellis (Freyer, [1842])
 Polyommatus boisduvalii (Herrich-Schäffer, [1843]) — Синявець Буадюваля
 Polyommatus coelestinus (Eversmann, 1843)
 Polyommatus coridon (Poda, 1761)
 Polyommatus corydonius (Herrich-Schäffer, [1852])
 Polyommatus damocles (Herrich-Schäffer, [1844])
 Polyommatus damon ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Polyommatus damone (Eversmann, 1841)

 Polyommatus daphnis ([Denis & Schiffermuller], 1775) — Синявець Мелеагр
 Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Polyommatus elena Stradomsky & Arzanov, 1999
 Polyommatus eros (Ochsenheimer, [1808])
 Polyommatus erotides (Staudinger, 1892)
 Polyommatus icadius (Grum-Grshimailo, 1890)
 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus kamtshadalis (Sheljuzhko, 1933)
 Polyommatus melamarinus (Dantchenko, 2000)
 Polyommatus meoticus Zhdanko & Stshurov, 1998
 Polyommatus pacificus Stradomsky & Tuzov, 2006
 Polyommatus phyllis (Christoph, 1877) Caucasus
 Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)
 Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus shamil (Dantchenko, 2000)
 Polyommatus shchurovi Stradomsky, 2006
 Polyommatus thersites (Cantener, 1835)
 Polyommatus tsvetajevi (Kurentzov, 1970)
 Polyommatus yurinekrutenko Kocak, 1996
 Praephilotes anthracias (Christoph, 1877)
 Protantigius superans (Oberthur, 1914)
 Pseudophilotes baton (Bergstrasser, [1779])
 Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832) — Синявець Бавій
 Pseudophilotes jacuticus Korshunov & Viidalepp, 1980
 Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)
 Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)
 Scolitantides orion (Pallas, 1771)
 Shijimiaeoides divina (Fixsen, 1887)
 Shirozua jonasi (Janson, 1877)
 Tarucus balcanicus (Freyer, [1844])
 Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
 Thecla betulina Staudinger, 1887
 Tomares callimachus (Eversmann, 1848)
 Tomares nogelii (Herrich-Schäffer, [1851]) — Томарес Ногеля
 Tongeia fischeri (Eversmann, 1843)
 Turanana endymion (Freyer, [1850])
 Ussuriana michaelis (Oberthur, 1880)
 Ussuriana stygiana (Butler, 1881)
 Wagimo signata (Butler, 1881)

Сонцевики (Nymphalidae) 

 Aglais urticae (Linnaeus, 1758) — Сонцевик кропив'яний
 Aldania raddei (Bremer, 1861)
 Amuriana schrenckii (Menetries, 1859)
 Apatura ilia ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Apatura iris (Linnaeus, 1758) — Мінливець великий
 Apatura metis Freyer, 1829
 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
 Araschnia burejana Bremer, 1861
 Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
 Arethusana arethusa ([Denis &. Schiffermuller], 1775)
 Argynnis adippe ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
 Argynnis anadyomene С.Felder & R.Felder, 1862
 Argynnis coredippe Leech, 1893
 Argynnis hyperbius (Linnaeus, 1767)
 Argynnis laodice (Pallas, 1771)
 Argynnis nerippe С.Felder & R.Felder, 1862
 Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
 Argynnis pandora ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
 Argynnis ruslana Motschulsky, 1866
 Argynnis sagana Doubleday, [1847]
 Argynnis vorax Butler, 1871
 Argynnis xanthodippe <small>Fixsen, 1887</small
 Argynnis zenobia Leech, 1890
 Athymodes nycteis (Menetries, 1859)
 Boeberia parmenio (Bober, 1809)
 Boloria alaskensis (Holland, 1900)
 Boloria altaica (Grum-Grshimailo, 1893)
 Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
 Boloria banghaasi (Seitz, 1908)
 Boloria caucasica (Lederer, 1852)
 Boloria frigidalis Warren, 1944
 Boloria napaea (Hoffmannsegg, 1804)
 Boloria purpurea Churkin, 1999
 Boloria roddi Kosterin, 2000
 Brenthis daphne (Bergstrasser, 1780)
 Brenthis hecate ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
 Brintesia circe (Fabricius, 1775)
 Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
 Chazara persephone (Hübner, [1805])
 Clossiana angarensis (Erschoff, 1870)
 Clossiana butleri (Edwards, 1883)
 Clossiana chariclea (Schneider, 1794)
 Clossiana dia (Linnaeus, 1767)
 Clossiana distincta (Gibson, 1920)
 Clossiana erda (Christoph, 1893)
 Clossiana eunomia (Esper, [1799])
 Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758)
 Clossiana freija (Thunberg, 1791)
 Clossiana frigga (Thunberg, 1791)
 Clossiana improba (Butler, 1877)
 Clossiana iphigenia (Graeser, 1888)
 Clossiana matveevi Р.Gorbunov & Korshunov, 1995
 Clossiana oscarus (Eversmann, 1844)
 Clossiana perryi (Butler, 1882)
 Clossiana polaris (Boisduval, 1828)
 Clossiana selene ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Clossiana selenis (Eversmann, 1837)
 Clossiana thore (Hübner, [1803])
 Clossiana titania (Esper, [1793])
 Clossiana tritonia (Bober, 1812)
 Coenonympha amaryllis (Stoll, 1782)
 Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
 Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
 Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) — Сінниця Геро
 Coenonympha leander (Esper, [1784])
 Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)
 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
 Coenonympha symphita Lederer, 1870
 Coenonympha tullia (Muller, 1764)
 Dilipa fenestra (Leech, 1891)
 Erebia aethiops (Esper, [1777])
 Erebia afra (Fabricius, 1787)
 Erebia ajanensis Menetries, 1857
 Erebia anyuica Kurentzov, 1966
 Erebia callias Edwards, 1871
 Erebia cyclopius (Eversmann, 1844)
 Erebia dabanensis Erschoff, 1872
 Erebia disa (Thunberg, 1791)
 Erebia discoidalis (Kirby, 1837)
 Erebia edda Menetries, 1851
 Erebia embla (Thunberg, 1791)
 Erebia erinnyn Warren, 1932
 Erebia euryale (Esper, [1805])
 Erebia fasciata Butler, 1868
 Erebia fletcheri Elwes, 1899
 Erebia graucasica Jachontov, 1909
 Erebia iranica Grum-Grshimailo, 1895
 Erebia jeniseiensis Trybom, 1877
 Erebia kefersteinii (Eversmann, 1851)
 Erebia kindermanni Staudinger, 1881
 Erebia kozhantshikovi Sheljuzhko, 1925
 Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
 Erebia maurisius (Esper, [1803])
 Erebia medusa ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Erebia melancholica Herrich-Schäffer, [1846]
 Erebia neriene (ВоЬег, 1809)
 Erebia niphonica Janson, 1877
 Erebia occulta Roos &. Kimmich, 1983
 Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
 Erebia pawlowskii Menetries, 1859
 Erebia polaris Staudinger, 1871
 Erebia rossii (Curtis, 1834)
 Erebia sachaensis Dubatolov, 1992
 Erebia stubbendorfii Menetries, 1846
 Erebia theano (Tauscher, 1806)
 Erebia wanga Bremer, 1864
 Erebia youngi Holland, 1900
 Esperarge climene (Esper, [1783])
 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
 Euphydryas davidi (Oberthur, 1881)
 Euphydryas ichnea (Boisduval, [1833])
 Euphydryas iduna (Dalman, 1816)
 Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
 Euphydryas merope (Prunner, 1798)
 Euphydryas orientalis (Herrich-Schäffer, [1851])
 Euphydryas provincialis (Boisduval, 1828)
 Harima callipteris (Butler, 1877)
 Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Hipparchia autonoe (Esper, [1783])
 Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)
 Hipparchia pellucida (Stauder, 1924)
 Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
 Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) — Сатир залізний
 Hipparchia syriaca (Staudinger, 1871)
 Hyponephele cadusina (Staudinger, 1881)
 Hyponephele huebneri Kocak, 1980
 Hyponephele lupina (Costa, 1836)
 Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
 Hyponephele pasimelas (Staudinger, 1886)
 Inachis io (Linnaeus, 1758)
 Issoria eugenia (Eversmann, 1847)
 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
 Kirinia epaminondas (Staudinger, 1887)
 Kirinia epimenides (Menetries, 1859)
 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
 Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
 Lethe diana (Butler, 1866)
 Lethe marginalis (Motschulsky, 1860)
 Libythea celtis (Laicharting, [1782])
 Limenitis amphyssa Menetries, 1859
 Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
 Limenitis doerriesi Staudinger, 1892
 Limenitis helmanni Lederer, 1853
 Limenitis homeyeri Tancre, 1881
 Limenitis moltrechti Kardakoff, 1928
 Limenitis populi (Linnaeus, 1758) — Стрічкарка тополева
 Limenitis reducta Staudinger, 1901
 Limenitis sidyi Lederer, 1853
 Lopinga achine (Scopoli, 1763)
 Lopinga deidamia (Eversmann, 1851)
 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
 Melanargia epimede Staudinger, 1887
 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
 Melanargia halimede (Menetries, 1859)
 Melanargia russiae (Esper, [1783])
 Melitaea ambigua Menetries, 1859
 Melitaea arcesia Bremer, 1861
 Melitaea arduinna (Esper, [1784])
 Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
 Melitaea aurelia Nickerl, 1850
 Melitaea britomartis Assmann, 1847
 Melitaea caucasogenita Verity, 1930
 Melitaea centralasiae Wnukowsky, 1929
 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
 Melitaea diamina (Lang, 1789)
 Melitaea didyma (Esper, [1778])
 Melitaea didymina Staudinger, 1886
 Melitaea didymoides Eversmann, 1847
 Melitaea interrupta Kolenati, 1846
 Melitaea latonigena Eversmann, 1847
 Melitaea menetriesi Caradja, 1895
 Melitaea persea Kollar, [1849]
 Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Melitaea plotina Bremer, 1861
 Melitaea protomedia Menetries, 1858
 Melitaea pseudosibina Alberti, 1969
 Melitaea rebeli Wnukowsky, 1929
 Melitaea romanovi Grum-Grshimailo, 1891
 Melitaea scotosia Butler, 1878 Ussuri
 Melitaea sutschana Staudinger, 1892
 Melitaea trivia ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Melitaea westsibirica Dubatolov, 1998
 Neope goschkevitschii (Menetries, 1857)
 Neope niphonica Butler, 1881
 Neptis alwina (Bremer & Grey, 1852)
 Neptis andetria Fruhstorfer, 1912
 Neptis deliquata Stichel, 1908
 Neptis ilos Fruhstorfer, 1909
 Neptis philyra Menetries, 1859
 Neptis philyroides Staudinger, 1887
 Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
 Neptis sappho (Pallas, 1771)
 Neptis speyeri Staudinger, 1887
 Neptis themis Leech, 1890 Ussuri
 Neptis thisbe Menetries, 1859
 Ninguta schrenckii (Menetries, 1859)
 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) — Жалібниця
 Nymphalis canace (Linnaeus, 1763)
 Nymphalis connexa (Butler, 1881)
 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) — Бараниця грушева
 Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermuller, 1775) — Сонцевик фау-біле
 Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) — Ванесса чорно-руда
 Oeneis actaeoides Lukhtanov, 1989
 Oeneis aktashi Lukhtanov, 1984
 Oeneis alpina Kurentzov, 1970
 Oeneis ammon Elwes, 1899
 Oeneis ammosovi Dubatolov & Korshunov, 1988
 Oeneis bore (Schneider, 1792)
 Oeneis diluta Lukhtanov, 1994
 Oeneis elwesi Staudinger, 1901
 Oeneis jutta (Hübner, [1806])
 Oeneis lederi Alpheraky, 1897
 Oeneis magna Graeser, 1888
 Oeneis melissa (Fabricius, 1775)
 Oeneis nanna (Menetries, 1859)
 Oeneis norna (Thunberg, 1791)
 Oeneis pansa Christoph, 1893
 Oeneis polixenes (Fabricius, 1775)
 Oeneis sculda (Eversmann, 1851)
 Oeneis tarpeia (Pallas, 1771)
 Oeneis tunga Staudinger, 1894
 Oeneis urda (Eversmann, 1847)
 Parantica sita (Kollar, [1844])
 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
 Polygonia c-aureum (Linnaeus, 1758)
 Polygonia egea (Cramer, [1775])
 Polygonia interposita Staudinger, 1881
 Pseudochazara alpina (Staudinger, 1878)
 Pseudochazara daghestana (Holik, 1955)
 Pseudochazara hippolyte (Esper, [1784])
 Pseudochazara nukatli Bogdanov, 2000
 Pseudochazara pallida (Staudinger, 1901)
 Pseudochazara pelopea (Klug, 1832)
 Satyrus amasinus Staudinger, 1861
 Satyrus dryas (Scopoli, 1763)
 Satyrus ferula (Fabricius, 1793)
 Seokia pratti (Leech, 1890) Ussuri
 Sephisa princeps (Fixsen, 1887)
 Thaleropis ionia (Eversmann, 1851)
 Triphysa nervosa Motschulsky, 1866
 Triphysa phryne (Pallas, 1771)
 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) — Сонцевик адмірал
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
 Vanessa indica (Herbst, 1794)
 Ypthima argus Butler, 1866
 Ypthima motschulskyi (Bremer & Grey, 1852)
 Ypthima multistriata Butler, 1883

Косатцеві (Papilionidae) 

 Achillides bianor (Cramer, [1777])
 Achillides maackii (Menetries, 1859)
 Atrophaneura alcinous (Klug, 1836)
 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) — Подалірій
 Luehdorfia puziloi (Erschoff, 1872)
 Papilio machaon Linnaeus, 1758 — Махаон
 Papilio xuthus Linnaeus, 1767
 Parnassius amgunensis Sheljuzhko, 1928
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) — Аполлон
 Parnassius arcticus (Eisner, 1968)
 Parnassius ariadne (Lederer, 1853)\
 Parnassius bremeri С.Felder & R.Felder, 1864
 Parnassius eversmanni [Menetries, 1850]
 Parnassius felderi Bremer, 1861
 Parnassius hoenei Schweitzer, 1912
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) — Мнемозина
 Parnassius nomion Fischer von Waldheim, 1823
 Parnassius nordmanni [Menetries, 1850]
 Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
 Parnassius stubbendorfii Menetries, 1849
 Parnassius tenedius Eversmann, 1851
 Sericinus montela Gray, 1852
 Zerynthia caucasica (Lederer, 1864)
 Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775) — Поліксена

Біланові (Pieridae) 
 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
 Anthocharis damone Boisduval, 1836
 Anthocharis gruneri Herrich-Schäffer, [1851]
 Anthocharis scolymus Butler, 1866
 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) — Білан жилкуватий
 Aporia hippia (Bremer, 1861)
 Baltia shawii (Bates, 1873) 
 Colias alfacariensis Ribbe, 1905
 Colias aurorina Herrich-Schäffer, [1850]
 Colias caucasica Staudinger, 1871
 Colias chippewa Edwards, 1872
 Colias chrysotheme (Esper, [1781])
 Colias croceus (Fourcroy, 1785)
 Colias erate (Esper, [1803])
 Colias fieldii Menetries, 1855
 Colias hecla Lefebvre, 1836
 Colias heos (Herbst, 1792)
 Colias hyale (Linnaeus, 1758)
 Colias hyperborea Grum Grshimailo, 1899
 Colias myrmidone (Esper, [1777])
 Colias nastes Boisduval, 1832
 Colias palaeno (Linnaeus, 1761) — Жовтюх торфовищний
 Colias tamerlana Staudinger, 1897
 Colias thisoa Menetries, 1832
 Colias tyche (Bober, 1812)
 Euchloe ausonia (Hübner, [1804])
 Euchloe creusa (Doubleday, [1847])
 Euchloe ochracea (Trybom, 1877) 
 Gonepteryx amintha (Blanchard, 1871) 
 Gonepteryx aspasia Menetries, 1859
 Gonepteryx maxima Butler, 1885
 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) — Цитринець
 Leptidea amurensis (Menetries, 1859)
 Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871) 
 Leptidea morsei (Fenton, 1881)
 Leptidea reali Reissinger, 1989
 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) — Білан капустяний
 Pieris bryoniae (Hübner, [1805])
 Pieris canidia (Sparrman, 1768)
 Pieris dulcinea (Butler, 1882) 
 Pieris euorientis Verity, [1908] 
 Pieris melete Menetries, 1857 
 Pieris napi (Linnaeus, 1758)
 Pieris pseudonapi Verity, 1911 
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) — Білан ріпаковий
 Pieris tomariana Matsumura, 1928 
 Pontia callidice (Hübner, [1800])
 Pontia chloridice (Hübner, [1813])
 Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)
 Pontia edusa (Fabricius, 1777)
 Zegris eupheme (Esper, [1805])
 Zegris pyrothoe (Eversmann, 1832)

Riodinidae 
 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) — Люцина

Посилання 
Butterflies of the Caucasus region and south of Russia
Y.P. Korshunov and P.Y. Gorbuno Butterflies of the Asian part of Russia
The Siberian Zoological Museum Lepidoptera collection  Institute of Systematics and Ecology of Animals Specimen photos
Russian Insects
Euroleps Butterflies of the Palearctic
Lepidoptera.pro >Catalogue> Russia> 1000 per page
Seitz, A. Die Gross-Schmetterlinge der Erde 13: Die Palaearktischen Tagfalter. Plates 
Seitz, A. Die Gross-Schmetterlinge der Erde 13: Die Palaearktischen Tagfalter. Text (as search available pdf pdf) 
faunaeur.org  Fauna Europaea

Списки:Росія
Р
Фауна Росії